El Gran Premi d'Alemanya de motociclisme 2012 va ser el vuitè gran premi de la temporada 2012 de motociclisme. Es va disputar entre el 6 i el 8 de juliol del 2012 al Circuit de Sachsenring a la localitat de Hohenstein-Ernstthal, Alemanya.

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències 

Alemanya
Edicions del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme